Die Geiselnahme bezeichnet:

 Die Geiselnahme (Márquez), Drehbuch des kolumbianischen Literatur-Nobelpreisträgers Gabriel García Márquez
 Die Geiselnahme (1988), US-amerikanischer Film von Peter Levin
 Die Geiselnahme (2018), US-amerikanischer Film von Paul Weitz

Siehe auch:

Geiselnahme